Алексей Погребно́й:
 Погребной, Алексей Алексеевич (1950—2011) — украинский учёный-правовед
 Погребной, Алексей Иванович (род. 1947) — российский режиссёр-документалист.